Untergrund steht für: 

 einen politischen Aktions- oder Rückzugsraum, der meist durch Illegalität und Geheimhaltung gekennzeichnet ist, siehe Untergrundbewegung
 einen Bodenhorizont aus wenig bis nicht verändertem Ausgangsgestein, siehe C-Horizont
 Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird oder bereits besteht, siehe Baugrund
 anstehenden Boden oder Fels, der nicht durch erdbautechnische Maßnahmen verändert wird, siehe Untergrund (Erdbau)
 natürliche Störsignale bei der Durchführung physikalischer Experimente, siehe Rauschen (Physik)
 ein Album der deutschen Rapper Frauenarzt und Blokkmonsta (hier: als Blokk & Arzt), siehe Untergrund (Album)
 einen rumänischen Spielfilm aus dem Jahr 1969, siehe Untergrund (Film) (Originaltitel: Subteranul)

Siehe auch:

 Underground